Rywalizacja kobiet w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na obiekcie o nazwie Buttermilk Halfpipe. Kwalifikacje planowano rozegrać rozegrać 11 marca o 9:55, jednak przełożono je na ten sam dzień na 8:45. Z kolei finał odbył się 13 marca o 13:00. Złoty medal wywalczyła Amerykanka Chloe Kim, która pokonała drugą Maddie Mastro oraz trzecią Queralt Castellet.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021